French Open 2001 – drugi w sezonie wielkoszlemowy turniej tenisowy, który rozegrano w dniach 28 maja – 10 czerwca, na kortach im. Rolanda Garrosa. Była to 100. edycja rozgrywek.

Triumfatorem zawodów singlowych wśród mężczyzn został Brazylijczyk Gustavo Kuerten, który w finale pokonał Àlexa Corretję, broniąc tytuł wywalczony z 2000 roku. Nową mistrzynią singla u kobiet została Amerykanka Jennifer Capriati wygrywając tym samym swój pierwszy turniej wielkoszlemowy. Hindusi Mahesh Bhupathi i Leander Paes zwyciężyli po raz trzeci w karierze w imprezie z cyklu Wielkiego Szlema, a drugi na paryskich kortach (poprzednio w 1999). W grze podwójnej w konkurencji kobiet po raz pierwszy w rozgrywkach wielkoszlemowych triumfowały Hiszpanka Virginia Ruano Pascual i Argentynka Paola Suárez. Pascual zdobyła ponadto tytuł mikstowy wspólnie z rodakiem Tomásem Carbonellem.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Bibliografia 
 
 
 

French Open 2001